43. breddegrad kan henvise til:

 43. nordlige breddekreds
 43. sydlige breddekreds